Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Villa Rica est une école de samba de Rio de Janeiro au Brésil.

Données de l'école 

  D2 Carnaval

  D3 Carnaval

  D5 Carnaval

Enredos

Références 

Villa Rica